Simba kan avse:

 Simba - huvudfigur i Disneys tecknade klassiker Lejonkungen ("The Lion King", 1994).
 Simba the King Lion - en tecknad TV-serie som gick på Kanal 5 på 90-talet, löst baserad på Lejonkungen.
 Simba - namnet på det första lejon som fanns i Borås djurpark
Simba-Dickie – tysk leksakstillverkare

Personer
 Simba Makoni (1950–), en av huvudkandidaterna i presidentvalet i Zimbabwe 2008